Le nom vernaculaire de poiriers asiatiques (ou de poires asiatiques) renvoie généralement aux espèces sauvages suivantes, chacune progénitrice de variétés cultivées en Asie:
 Pyrus bretschneideri, ayant donné les cultivars: 鸭梨 yali, la « poire Ya », les 白梨 bai li  « poires blanches », variétés principales dans la Chine du Nord et du Centre
 Pyrus pyrifolia (Burm.) Nakai, progénitrice des 沙梨 shali « poires sableuses », des poires japonaises nashi, variétés principales au Japon, Chine du Sud et du Centre, Taiwan et Corée
 Pyrus ussuriensis, Maxim., 秋子梨 qiuzi li, les poires de l'Oussouri 
 Pyrus sinkiangensis Y.T. Yu, les 新疆梨 xinjiang li, poiriers du Xinjiang, originaires du Xinjiang, cultivées au Gansu, Qinghai et Shaanxi
 Pyrus pashia P. Don., poirier sauvage de l'Himalaya, en Inde du Nord, Népal, Thaïlande, Vietnam, et Chine méridionale.
La grande variabilité des poiriers asiatiques cultivés tient probablement à leur auto-incompatibilité (mécanisme qui empêche l'autofécondation) et à l'enrichissement de leur patrimoine génétique par hybridation et introgression avec les poiriers de l'environnement.  
La multiplication d'événements d'hybridation interspécifiques provoque une , entravant notre capacité à comprendre l'histoire évolutive. L'étude génétique des rétrotransposons (Jiang et al, 2016) indique que quatre pools génétiques correspondent à quatre espèces primaires asiatiques : 
Pyrus pyrifolia ;
Pyrus ussuriensis ;
Pyrus betulaefolia ; 
Pyrus pashia
(espèces primaires qui ne sont pas d'origine hybride cf.  Challice et Westwood).

Notes

Références